Вэрэнкэу (Воронково, ) — названия сёл в Молдавии и Приднестровье:
 Воронково — село в Сорокском районе Молдавии. 
 Воронково — село в Рыбницком районе Приднестровья.